Yvonne Kroonenberg, Nederlands schrijfster
 Salomon Kroonenberg, Nederlands geoloog